El Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli (Misano World Circuit Marco Simoncelli, fins al 2006 anomenat Circuito Internazionale Santamonica) és un circuit localitzat a prop de la ciutat de Misano Adriatico (Província de Rimini).

El 2012, van canviar el nom del circuit en memòria de Marco Simoncelli, un pilot local que va morir el 2011.

Història 
Fou dissenyat originàriament el 1969 amb una longitud de 3,488 km, i acollí la seva primera prova el 1972. El 1993, la longitud va ser incrementada fins als 4,064 km amb un total d'onze revolts.

El circuit va ser seu del Gran Premi de San Marino de motociclisme entre 1985 i 1987, competició que va tornar a rebre el 2007, amb victòria de la marca local Ducati a la categoria de MotoGP. També rep proves de Superbike; Fórmula Renault i FIA Sportscars.

Referències

Enllaços externs 

 MisanoCircuit.com

Misano
Misano
Misano